La Coppa delle nazioni africane 1988 fu la sedicesima edizione della suddetta competizione riservata alle nazionali di calcio del continente africano. La manifestazione fu organizzata dal Marocco che sostituì lo Zambia. La formula del torneo prevedeva otto nazionali divise in due gironi all'italiana composti da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni girone passavano il turno e si scontravano in semifinale. Oltre all', ammesso d'ufficio come paese ospitante, e all', ammesso d'ufficio come detentore del titolo, parteciparono alla fase finale , , , ,  e . Vinse il  in una delle edizioni meno spettacolari della Coppa d'Africa, in quanto fu quella con la media gol per incontro inferiore.

Nazionali partecipanti

, ammesso d'ufficio come detentore del titolo

, ammesso d'ufficio come paese ospitante

Città e stadi

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Tabellone

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Collegamenti esterni